Pavé autobloquant
Nœud autobloquant
Attache autobloquante
Différentiel autobloquant